Brandon Boggs (né en 1983), joueur de baseball américain ;
 Danny Julian Boggs (1944-), avocat américain, juge senior à la Cour d'appel des États-Unis ;
 Dock Boggs (1898-1971), chanteur américain ;
 Frank Myers Boggs (1855-1926), peintre et graveur franco-américain ;
  (1955-2017), artiste américain ; 
 Mitchell Boggs (né en 1984), joueur de baseball américain ;
 Wade Boggs (né en 1958), joueur de baseball américain ;
 Samuel Whittemore Boggs (1889-1954), géographe américain.